Le mot pucelle désigne, évoque et se retrouve dans les catégories suivantes :

Virginité féminine  
Une pucelle est une femme vierge, c’est-à-dire n'ayant jamais eu de relation sexuelle — voir l'article virginité.
Jeanne d'Arc était surnommée « la pucelle » ou (posthumement) « la pucelle d'Orléans ».

Insignes militaires 

 
 
 
 Quatrième explication, les insignes étaient initialement inclues dans un losange, en héraldique un losange contenant un blason, est la pièce d'armes d'une femme non mariée, donc vierge donc pucelle. Un jeu de mots du XVIIIe siècle.

Les militaires tiennent à cet objet de métal, cette pucelle, cet insigne, cette épinglette ! La marque à un groupe clairement identifié qui leur confère une légitimité et qui fait d'eux des experts dans un domaine précis. ils sont apparus en 1917 pendant la Première Guerre mondiale. Depuis 1945, il est exigé qu'avant d'être frappé, tout projet d'insigne, assorti de l'explication de tous les éléments de sa composition, soit présenté au service de la symbolique pour homologation, en l'occurrence au service historique de la défense (SHD), une division propre à chaque armée veille à l'application des règles héraldiques et à la concordance du symbolisme avec l'historique et la mission des unités, et attribue un numéro d'homologation à l'insigne.
Les pucelles sont portées sur les uniformes ou les tenues de sortie et de cérémonies : à droite pour l’armée de Terre et la Gendarmerie, sur le cœur pour l’armée de l’Air. La Marine n'en porte pas (sauf les marins pompiers).

Œuvres inspirées de Jeanne d'Arc 

La Pucelle ou la France délivrée, poème épique en 24 chants, de Jean Chapelain, 1656, réédition complète en 1882.
La Pucelle d'Orléans, poème héroï-comique en 21 chants, de Voltaire, 1755-1762.
La Pucelle d'Orléans (Die Jungfrau von Orleans), drame de Friedrich von Schiller, 1801.
La Pucelle d'Orléans (Орлеанская дева ou Orleanskaya deva), opéra de Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1878.
Pucelle, pièce en 3 tableaux de Jacques Audiberti, créée au Théâtre de la Huchette, Paris, 1950.
.

Patronymes 
 La Pucelle d'Orléans est le surnom donné à Jeanne d'Arc (1412-1431), non pas en référence à sa virginité mais à son jeune âge, en latin puella veut dire « jeune fille », alors que « vierge » vient de virginem, les termes au  sont clairement distingués.
 Jean Pucelle (1300-1350), peintre et orfèvre français du .
L'abbé Pucelle, avocat au parlement et prêtre janséniste sous Louis XIV, neveu de Nicolas de Catinat.

Toponymes 
 Domrémy-la-Pucelle est une commune française, dans le département des Vosges, et lieu de naissance de Jeanne d'Arc.

Zoologie 
Pucelle est un nom vernaculaire de l'alose finte.

Autres 
 La Pucelle : Tactics est un jeu vidéo.
 La Pucelle est une appellation viticole de Rully.
 La  est un violon du luthier Antonio Stradivari.
 Pucelle, série de bande dessinée de Florence Dupré la Tour.

Notes et références